

HA 

  HAA – Hasvik, Norvège
  HAB – Hamilton (Marion County Airport), AL, États-Unis
  HAC – Hachijo Jima Island, Japon
  HAD – Halmstad Air Base, Suède
  HAE – Havasupai, AZ, États-Unis
  HAF – Half Moon Bay Airport, CA, États-Unis
  HAG – Aéroport d'Hilversum, Pays-Bas
  HAH – Aéroport international Prince-Said-Ibrahim (ex Aéroport Hahaya), Union des Comores
  HAI – Three Rivers (Dr. Haines Airport), MI, États-Unis
  HAJ – Hannover (Langenhagen), Allemagne
  HAK – Haikou, Chine
  HAL – Halali, Afrique du Sud
  HAM – Hamburg (Fuhlsbüttel), Allemagne
  HAN – Hanoi (Noi-Bai), Viêt Nam
  HAO – Hamilton-Fairfield Airport, OH, États-Unis
  HAP – Whitsunday Kontiki Resort, Queensland, Australie
  HAR – Harrisburg (Capital City Airport), PA, États-Unis
  HAS – Haïl, Arabie saoudite
  HAT – Heathlands, Queensland, Australie
  HAU – Haugesund (Karmoy), Norvège
  HAV – Aéroport International José-Martí, La Havane, Cuba
  HAW – Haverfordwest Airport, Pays de Galles, Royaume-Uni
  HAX – Muskogee (Hatbox Field), OK, États-Unis
  HAY – Haycock Airport, AK, États-Unis
  HAZ – Hatzfeldthaven, Papouasie-Nouvelle-Guinée

HB 

  HBA – Hobart, Tasmanie, Australie
  HBB – Hobbs Industrial Airpark, Nouveau-Mexique, États-Unis
  HBC – Hanus Bay, Alaska, États-Unis
  HBE – Aéroport de Borg El Arab, Alexandrie, Égypte
  HBG – Hattiesburg (Municipal Airport), Mississippi, États-Unis
  HBH – Hobart Bay, Alaska, États-Unis
  HBI – Harbour Island, Bahamas
  HBL – Babelegi, Afrique du Sud
  HBN – Phu-Bon, Viêt Nam
  HBO – Humboldt Municipal Airport, Nebraska, États-Unis
  HBR – Hobart Municipal Airport, Oklahoma, États-Unis
  HBT – Hafr Albatin, Arabie saoudite
  HBW – Hillsboro (Joshua Sanford Field), Wisconsin, États-Unis
  HBX – Hubli, Inde
  HBZ – Heber Springs Municipal Airport, Arkansas, États-Unis

HC 

  HCA – Big Spring, TX, États-Unis
  HCB – Shoal Cove, AK, États-Unis
  HCD – Hutchinson (Butler Field), MN, États-Unis
 HCM – Ell, Somalie
  HCQ – Halls Creek, Western Australia, Australie
  HCR – Holy Cross Airport, Alaska, États-Unis
 HCS – Johannesburg (Heliport), Afrique du Sud
  HCW – Cheraw Municipal Airport, SC, États-Unis

HD 

  HDA – Hidden Falls, AK, États-Unis
  HDB – Heidelberg, Allemagne
 HDD – Hyderabad, Pakistan
  HDE – Holdrege (Brewster Field), NE, États-Unis
  HDF – Heringsdorf, Allemagne
  HDH – Mokuleia (Dillingham Air Force Base), HI, États-Unis
  HDI – Cleveland (Hardwick Field), TN, États-Unis
  HDL – Holikachuk, AK, États-Unis
 HDM – Hamadan, Iran
  HDN – Steamboat Springs (Hayden), CO, États-Unis
  HDO – Hondo Municipal Airport, TX, États-Unis
 HDY – Aéroport international de Hat Yai, Thaïlande

HE 

 HEA – Aéroport d'Hérat, Afghanistan
 HEB – Henzada, Birmanie
  HED – Herendeen Bay Airport, AK, États-Unis
  HEE – Helena (Thompson-Robbins Airport), AR, États-Unis
 HEH – Heho, Birmanie
  HEI – Heide/Buesum, Allemagne
 HEK – Heihe, Chine
 HEL – Helsinki (Vantaa), Finlande
 HEM – Aéroport d'Helsinki-Malmi, Finlande
 HEN – Hendon, England, Royaume-Uni
 HER – Héraklion Níkos-Kazantzákis, Crète, Grèce
  HES – Hermiston Municipal Airport, OR, États-Unis
 HET – Hohhot, Chine
 HEX – Aéroport international de Herrera, République dominicaine (fermé)
  HEY – Fort Rucker (Hanchey Army Heliport), AL, États-Unis
  HEZ – Natchez (Hardy-Anders Field), MS, États-Unis

HF 

 HFA – Haifa, Israël
  HFD – Hartford-Brainard Airport, CT, États-Unis
 HFE – Hefei, Chine
  HFF – Hoffmann (Mackall Army Air Field), NC, États-Unis
 HFN – Aéroport de Hornafjörður, Islande
 HFS – Hagfors, Suède
 HFT – Hammerfest, Norvège
  HFY – Indianapolis (Greenwood Municipal), IN, États-Unis

HG 

 HGA – Hargeisa, Somalie
  HGD – Hughenden, Queensland, Australie
 HGH – Hangzhou (Jianqiao), Chine
  HGL – Helgoland, Allemagne
 HGN – Mae Hong Son, Thailand
 HGO – Korhogo, Côte d’Ivoire
  HGR – Hagerstown (Washington County), MD, États-Unis
 HGS – Freetown (Hastings), Sierra Leone
  HGT – Fort Hunter (Tusi Army Heliport), CA, États-Unis
 HGU – Mt. Hagen, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  HGZ – Hogatza (Hog River Airport), AK, États-Unis

HH 

 HHA – Huanghua, Chine
 HHE – Hachinohe, Japon
  HHF – Canadian (Hemphill County Airport), TX, États-Unis
  HHG – Huntington Municipal Airport, IN, États-Unis
  HHH – Hilton Head Island, SC, États-Unis
  HHI – Wahiawa (Wheeler AAF), HI, États-Unis
  HHN – Francfort - Hahn, Allemagne
 HHP – Hong Kong Heliport, Hong Kong
 HHQ – Hua Hin, Thailand
  HHR – Hawthorne Municipal Airport, CA, États-Unis
 HHZ – Hikueru, Polynésie française

HI 

  HIB – Hibbing (Chisholm-Hibbing Airport), MN, États-Unis
 HIC – Pretoria (Heliport), Afrique du Sud
 HID – Îles Horn (Futuna), Wallis et Futuna
  HIE – Whitefield (Mount Washington), NH, États-Unis
  HIF – Hill Air Force Base, Ogden, Utah, États-Unis
  HIG – Highbury, Australie
  HIH – Hook Island, Australie
  HII – Lake Havasu City Airport, AZ, États-Unis
 HIJ – Hiroshima, Japon
  HIK – Honolulu (Hickam Air Force Base), HI, États-Unis
 HIL – Shillavo, Éthiopie
 HIN – Chinju, Corée du Sud
  HIO – Hillsboro (Portland-Hillsboro Airport), OR, États-Unis
  HIP – Headingly, Queensland, Australie
 HIR – Honiara, (Henderson), Îles Salomon
  HIS – Hayman Island, Queensland, Australie
 HIT – Hivaro, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 HIU – Higuerote, Venezuela
 HIW – Hiroshima (Hiroshima West), Japon
 HIX – Hiva Oa, Îles Marquises, Polynésie française

HJ 

  HJH – Hebron (Municipal Airport), NE, États-Unis
 HJR – Khajuraho, Inde
 HJT – Khujirt, Mongolia

HK 

  HKA – Blytheville Municipal Airport, AR, États-Unis
  HKB – Healy Lake (Healy River Airport), AK, États-Unis
 HKD – Hakodate, Hokkaido, Japon
 HKG – Hong Kong, Int'l Airport, Hong Kong
 HKK – Hokitika, Nouvelle-Zélande
 HKN – Hoskins (Kimbe), Papouasie-Nouvelle-Guinée
  HKP – Kaanapali, HI, États-Unis
  HKS – Jackson (Hawkins Field), MS, États-Unis
 HKT – Aéroport international de Phuket, Thailand
 HKV – Haskovo, Bulgaria
 HKW – Hankow, Chine
  HKY – Hickory Regional Airport, NC, États-Unis

HL 

 HLA – Lanseria, Afrique du Sud
  HLB – Batesville (Hillenbrand), IN, États-Unis
  HLC – Hill City Municipal Airport, KS, États-Unis
 HLD – Hailar, Chine
 HLF – Hultsfred, Suède
  HLG – Wheeling Ohio County Airport, WV, États-Unis
 HLH – Ulanhot, Chine
  HLI – Hollister Municipal Airport, CA, États-Unis
 HLJ – Shauliaj, Lithuania
  HLL – Hillside, Western Australia, Australie
  HLM – Holland (Park Township Airport), MI, États-Unis
  HLN – Helena Regional Airport, MT, États-Unis
 HLO – Onundarfjordur (Ingjaldssandur), Islande
 HLP – Aéroport de Jakarta Halim Perdanakusuma, Indonésie
  HLR – Fort Hood (Army Air Field), Comté de Bell, Texas, États-Unis
  HLS – St. Helens, Tasmania, Australie
  HLT – Hamilton, Victoria, Australie
 HLU – Houailo, Nouvelle-Calédonie
  HLV – Helenvale, Australie
 HLW – Hluhluwe, Afrique du Sud
  HLX – Galax/Hillsville (Twin County Airport), VA, États-Unis
 HLY – Holyhead (Valley Airport), Wales, Royaume-Uni
 HLZ – Hamilton, Nouvelle-Zélande

HM 

 HMA – Malmo (Hovercraft Harbour Terminal), Suède
 HMB – Sohag International, Égypte
 HME – Hassi Messaoud (Oued Irara), Algérie
  HMG – Hermannsburg, Northern Territory, Australie
  HMH – Home Hill, Queensland, Australie
 HMI – Hami, Chine
  HMJ – Khmel'nyts'kyy (Khmel'nitskiy), Ukraine
  HMN – Alamogordo (Holloman AFB), Nouveau-Mexique, États-Unis
 HMO – Hermosillo (Gen. Ignacio Pesqueira), Mexique
 HMR – Hamar (Stafsberg), Norvège
  HMS – Homeshore, AK, États-Unis
  HMT – Hemet-Ryan Airport, CA, États-Unis
  HMY – Lexington (Muldrow Airfield Heliport), OK, États-Unis

HN 

 HNA – Morioka (Hanamaki), Japon
  HNB – Huntingburg Airport, IN, États-Unis
  HNC – Hatteras (Billy Mitchell Airport), NC, États-Unis
 HND – Tokyo (Haneda), Japon
  HNE – Tahneta Pass Lodge, AK, États-Unis
 HNG – Hienghene, Nouvelle-Calédonie
  HNH – Hoonah Airport, AK, États-Unis
 HNI – Heiweni, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  HNK – Hinchinbrooke Island, Queensland, Australie
  HNL – Aéroport international d'Honolulu, HI, États-Unis
  HNM – Hana Airport, HI, États-Unis
 HNN – Honinabi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 HNO – Herzegovina, Bosnia-Herzegovina
  HNR – Harlan Municipal Airport, IA, États-Unis
  HNS – Haines Airport, AK, États-Unis
  HNX – Hanna, WY, États-Unis
 HNY – Hengyang, Chine
  HNZ – Henderson-Oxford Airport, NC, États-Unis

HO 

 HOA – Hola, Kenya
  HOB – Aéroport du Comté-de-Lea, Hobbs, Nouveau-Mexique, États-Unis
 HOC – Komaco, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 HOD – al-Hodeïda, Yémen
 HOE – Houeisay, Laos
 HOF – Hofuf, Arabie saoudite
 HOG – Holguin, Cuba
 HOH – Hohenems, Austria
 HOI – Hao Island airport, Polynésie française
  HOK – Hookers Creek, Northern Territory, Australie
  HOL – Holikachu, AK, États-Unis
  HOM – Homer Airport, AK, États-Unis
  HON – Huron Regional Airport, SD, États-Unis
 HOO – Aéroport de Quảng Trị, Viêt Nam
  HOP – Fort Campbell (Hopkinsville), KY, États-Unis
  HOQ – Hof, Allemagne
 HOR – Horta (Faial Island), Azores, Portugal
  HOT – Hot Springs (Memorial Field), AR, États-Unis
  HOU – Houston (William P. Hobby Airport), TX, États-Unis
 HOV – Oersta/Volda (Hovden), Norvège
 HOW – Fort Kobbe (Howard Air Force Base), Panama
 HOX – Homalin, Birmanie
 HOY – Hoy Island, Royaume-Uni

HP 

 HPA – Haapai, Tonga
  HPB – Hooper Bay Airport, AK, États-Unis
  HPE – Hope Vale, Queensland, Australie
 HPH – Hải Phòng airport, Viêt Nam
 HPM – Palmas del Mar, Puerto Rico
  HPN – Westchester County (White Plains), NY, États-Unis
 HPR – Pretoria (Central Pretoria Airport), Afrique du Sud
  HPT – Hampton Municipal Airport, IA, États-Unis
  HPV – Hanalei (Princeville Airport), HI, États-Unis
  HPY – Baytown Airport, TX, États-Unis

HQ 

  HQG – Hugoton Municipal Airport, KS, États-Unis
  HQM – Hoquiam (Bowerman Airport), WA, États-Unis
  HQZ – Mesquite (Phil L. Hudson), TX, États-Unis

HR 

 HRA – Mansehra, Pakistan
 HRB – Harbin, Chine
 HRE – Aéroport international d'Hararé, Zimbabwe
 HRG – Hurghada, Égypte
  HRJ – Mareeba, Queensland, Australie
  HRK – Kharkiv (Kharkov), Ukraine
  HRL – Harlingen (Rio Grande Valley Int'l), TX, États-Unis
 HRM – Hassi Rmel, Algérie
  HRN – Heron Island, Queensland, Australie
  HRO – Harrison (Boone County Airport), AR, États-Unis
 HRR – La Herrera, Colombie
 HRS – Harrismith, Afrique du Sud
 HRT – Harrogate, Royaume-Uni
  HRU – Herington Municipal Airport, KS, États-Unis
  HRX – Hereford Municipal Airport, TX, États-Unis
  HRY – Henbury, Northern Territory, Australie

HS 

  HSB – Harrisburg-Raleigh Airport, IL, États-Unis
 HSC – Shaoguan, Chine
  HSD – Oklahoma City (Sundance Airpark), OK, États-Unis
  HSH – Las Vegas (Henderson Sky Harbor), NV, États-Unis
  HSI – Hastings Municipal Airport, NE, États-Unis
  HSL – Huslia Airport, AK, États-Unis
  HSM – Horsham, Victoria, Australie
 HSO – Hsin Chu, Taiwan
  HSP – Hot Springs (Ingalls Field), VA, États-Unis
  HSR – Hot Springs Municipal Airport, SD, États-Unis
 HSS – Hissar, Inde
  HST – Homestead (Air Force Base), FL, États-Unis
  HSV – Huntsville International (Jones Field), AL, États-Unis

HT 

 HTA – Chita (Kadala), Russie
 HTB – Terre de Bas, Guadeloupe
 HTF – Hatfield, England, Royaume-Uni
  HTH – Hawthorne Municipal Airport, NV, États-Unis
  HTI – Hamilton Island, Queensland, Australie
  HTL – Houghton Lake (Roscommon County), MI, États-Unis
 HTN – Hotan, Chine
  HTO – East Hampton Airport, NY, États-Unis
 HTR – Hateruma, Japon
  HTS – Huntington (Tri-State/Milton), Virginie-Occidentale, États-Unis
 HTU – Hopetown, Afrique du Sud
  HTV – Huntsville Municipal Airport, TX, États-Unis
  HTW – Chesapeake (Huntington County), OH, États-Unis
 HTY – Aéroport d'Hatay, Antioche (Turquie
 HTZ – Hato Corozal, Colombie

HU 

  HUA – Huntsville (Redstone Army Air Field), AL, États-Unis
  HUB – Humbert River, Australie
 HUC – Humacao Airport, Puerto Rico
 HUE – Humera, Éthiopie
  HUF – Terre Haute (Hulman Regional Airport), IN, États-Unis
 HUG – Huehuetenango, Guatemala
 HUH – Huahine, Îles de la Société, Polynésie française
 HUI – Aéroport international de Phú Bài, Viêt Nam
  HUJ – Hugo (Municipal Airport), OK, États-Unis
  HUK – Hull, AK, États-Unis
  HUL – Houlton International Airport, ME, États-Unis
  HUM – Houma-Terrebonne Airport, LA, États-Unis
 HUN – Aéroport de Hualien, Taiwan
 HUQ – Houn, Libye
  HUS – Hughes Airport, AK, États-Unis
  HUT – Hutchinson Municipal Airport, KS, États-Unis
 HUU – Huanuco, Pérou
 HUV – Hudiksvall, Suède
 HUX – Santa Cruz (Bahias de Huatulco), Mexique
 HUY – Aéroport international de Humberside, England, Royaume-Uni
 HUZ – Huizhow, Chine

HV 

 HVA – Analalava, Madagascar
  HVB – Hervey Bay, Queensland, Australie
  HVC – Hopkinsville-Christian County Airport, KY, États-Unis
  HVE – Hanksville Airport, UT, États-Unis
 HVG – Aéroport de Honningsvåg, Norvège
 HVK – Holmavik, Islande
 HVM – Hvammstangi, Islande
  HVN – Tweed-New Haven Airport, CT, États-Unis
  HVR – Havre City-County Airport, MT, États-Unis
  HVS – Hartsville Municipal Airport, SC, États-Unis

HW 

 HWA – Hawabango, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  HWD – Hayward Air Terminal, CA, États-Unis
  HWI – Hawk Inlet Seaplane Base, AK, États-Unis
  HWK – Hawker, South Australia, Australie
 HWN – Hwange National Park, Zimbabwe
  HWO – Hollywood (North Perry Airport), FL, États-Unis
  HWQ – Harlowton (Wheatland County), MT, États-Unis

HX 

  HXF – Hartford Municipal Airport, WI, États-Unis
  HXX – Hay, New South Wales, Australie

HY 

  HYA – Aéroport municipal de Barnstable (Hyannis), MA, États-Unis
 HYC – High Wycombe, England, Royaume-Uni
 HYD – Aéroport international de Hyderabad, Inde
 HYF – Hayfields, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  HYG – Hydaburg Seaplane Base, AK, États-Unis
  HYL – Hollis Seaplane Base, AK, États-Unis
 HYN – Huangyan, Chine
  HYR – Hayward Municipal Airport, WI, États-Unis
  HYS – Hays Municipal Airport, KS, États-Unis
  HYW – Conway-Horry County Airport, SC, États-Unis

HZ 

 HZB – Aéroport de Merville - Calonne, France
  HZD – Huntingdon (Carroll County Airport), TN, États-Unis
 HZG – Hanzhong, Chine
 HZK – Aéroport de Húsavík, Islande
  HZL – Hazleton Municipal Airport, PA, États-Unis
 HZP - Fort MacKay Horizon Airport, Alberta, Canada

Notes 

H